Le qualificazioni del singolare  dello  Shanghai Rolex Masters 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Donald Young (qualificato)
  Philipp Petzschner (ultimo turno)
  Lu Yen-Hsun (qualificato)
  Albert Ramos (qualificato)
  Ryan Harrison (qualificato)
  Flavio Cipolla  (ultimo turno)
  Paul Capdeville (primo turno)

 Marsel İlhan (qualificato)
 Grega Žemlja (primo turno)
 Gō Soeda (primo turno)
 Rik De Voest (ultimo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (ultimo turno)
 Simone Bolelli (ultimo turno)
 Matthew Ebden (qualificato)

Qualificati

  Donald Young
  Matthew Ebden
  Lu Yen-Hsun
  Albert Ramos

  Ryan Harrison
  Marsel İlhan
  Stéphane Bohli

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Note 
 

Shanghai Masters 2011
ATP World Tour 2011

en:2011 Shanghai Rolex Masters – Singles Qualifying